Iuno kan betekenen:
 Juno (mythologie), de Romeinse equivalent van de Griekse godin Hera.
 iuno, de vrouwelijke tegenhanger van de genius van een man;
 Iuno (band), een Nederlandse band